Дру́жня ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Дружня вулиця — вулиця в місті Вінниця.
 Дружня вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Дружня вулиця — вулиця в місті Київ.
 Дружня вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці